Талос () — имена нескольких персонажей в древнегреческой мифологии:
 Талос — бронзовый витязь, данный Зевсом Европе.
 Талос — по одной из версий отец Гефеста.
 Талос — сын сестры Дедала.

А также:
 Талос — в игровой вселенной TES другое имя Тайбера Септима, объединителя Империи Тамриэль, ставшего богом по воле Акатоша.
 «Талос» — американский корабельный зенитный ракетный комплекс дальнего радиуса действия.
 (5786) Талос — околоземный астероид из группы аполлонов, характеризующийся крайне вытянутой орбитой.

См. также 
 Talos
 Таллос
 Талосто